

Personnalités 

 Sargent Shriver (1915-2011), homme politique américain, époux d'Eunice Kennedy Shriver (1921-2009) ;
 Maria Shriver (1955-), journaliste américaine, fille des précédents ;
 Robert Shriver (1954-), producteur américain, frère de la précédente, fils des premiers ;
 Loren Shriver (1944-), astronaute américain ;
 Lionel Shriver (1957-) femme-écrivain américaine ;
 Pam Shriver (1962-), joueuse américaine de tennis.

Lieux et sites 

 Cercle de Shriver ou Shriver Circle, site archéologique précolombien dans l'Ohio, aux États-Unis.